Hemioniscidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Bonnier 1900. Hemioniscidae ingår i ordningen gråsuggor och tånglöss, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hemioniscidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Hemioniscidae